Ранчо Тоскано има више значења:

 Ранчо Тоскано (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Тоскано (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику